Tanagura bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Tanagura (Fukushima)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Tanagura (Han)